Nova Eslovènia (del seu nom en eslovè Nova Slovenija), partit polític d'Eslovènia
 NSÍ Runavík (de l'acrònim en feroès de Nes Sóknar Ítrottarfelag), club de futbol de les illes Fèroe
 Institut Estadístic Nacional (del seu nom en búlgar Национален Статистически Институт, transliterat Natsionalen Statistichеski Institut), organisme públic d'estadística de Bulgària